Dreves ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Friedrich Dreves (1776–1843), deutscher Advokat und Landsyndikus
 Georg Johann Simon Dreves (1774–1832), deutscher Theologe und Pädagoge
 Guido Maria Dreves (1854–1909), deutscher Jesuit, Hymnologe und geistlicher Lyriker
 Johann Friedrich Peter Dreves (1772–1816), deutscher Botaniker
 Leberecht Dreves (1816–1870), deutscher Jurist, Notar und Lyriker, Dramatiker, Historiker und Übersetzer

Siehe auch:
 Drewes, Drevs
 Treves, Trèves